James Gregory (1638-1675) – matematico e astronomo scozzese
James Gregory (1911-2002) – attore statunitense
James Gregory (1970-) – pentatleta statunitense
James Gregory (1941-2003) – scrittore sudafricano